Народы мира:
 Народы мира — список народов и этносов мира

Книги
 «Народы мира: Историко-этнографический справочник» — энциклопедия 1988 года.
 «Народы и религии мира» — энциклопедия 1998 года.
 «Народы мира» — энциклопедия 2007 года.
 «Народы мира. Этнографические очерки» — многотомная антология 1954—1966 годов Института этнографии АН СССР им. Миклухо-Маклая.

Примечания